Die Murmelphase (auch Murmelrunde, ) ist eine Unterrichtsmethode des kooperativen Lernens, die im Schulunterricht eingesetzt wird. In der Murmelphase erhalten die Schüler die Gelegenheit, über eine Frage oder eine Bemerkung, die zuvor im Unterricht auftauchte, leise miteinander zu sprechen. Die Murmelphase ist zeitlich begrenzt (meist 2 bis 5 Minuten) und wird als Gruppenarbeit mit zwei bis fünf Teilnehmern durchgeführt. Meist schließt sich an die Murmelphase eine Sammlung von Beiträgen an.

Das Ziel der Murmelphase ist es, dass Schüler sich im Gespräch mit Mitschülern dem Gesagten nähern, und so einen Beitrag für das weitere Unterrichtsgeschehen erarbeiten können. Dies kann es den Schülern erleichtern, sich im Unterricht zu beteiligen. Die Methode bietet für die Lehrkraft die Möglichkeit, das Wissen der Teilnehmer zu überprüfen. Die Teilnehmer können ihr Verständnis des Stoffes überprüfen und sind in kleinen Gruppen eher bereit, eigene Verständnisprobleme anzusprechen.

„Dieses ‚Vorerproben‘ der eigenen Ideen am Partner führt erfahrungsgemäß zur stärkeren Beteiligung in der Breite und zu deutlich mehr Wortmeldungen.“ Durch die lebhafte Atmosphäre kann die Murmelphase zur Aktivierung der Lerngruppe beitragen. Gleichzeitig wird die Konzentration der Teilnehmer durch den hohen Geräuschpegel beeinträchtigt. Das Thema kann dadurch nur oberflächlich behandelt werden.

Einzelnachweise 

Didaktik
Unterricht
Lernpsychologie
Gesprächsveranstaltung